Эль-Гуна:

 Эль-Гуна — туристический курорт на побережье Красного моря.
 Эль-Гуна — египетский футбольный клуб, базирующийся в курортном городе Эль-Гуна.